Rokugō bezeichnet:
 eine ehemalige Gemeinde in der Präfektur Akita: Rokugō (Akita) (eingemeindet nach Misato (Akita))
 eine ehemalige Gemeinde in der Präfektur Tokio: Rokugō (Tokio) (eingemeindet nach Ōta (Tokio))
 eine ehemalige Gemeinde in der Präfektur Yamanashi: Rokugō (Yamanashi) (eingemeindet nach Ichikawamisato (Yamanashi))
 eine japanische Adelsfamilie, siehe Rokugō (Klan)